El municipio de Snake Spring (en inglés: Snake Spring Township) es un municipio ubicado en el condado de Bedford en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.482 habitantes y una densidad poblacional de 22.2 personas por km².

Geografía 
El municipio de Snake Spring se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $36,389 y los ingresos medios por familia eran $38,289. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32,159 frente a los $17,772 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16,801. Alrededor del 6,3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Bedford (Pensilvania)